Storia economica
Storia del pensiero economico